Кузеба́єво () — присілок у складі Алнаського району Удмуртії, Росія.

До присілка було приєднано присілок Середня Варзі-Омга.

Населення 
Населення — 589 осіб (2010; 673 в 2002).

Національний склад станом на 2002 рік:
 удмурти — 99 %

Урбаноніми 
 вулиці — Зарічна, Молодіжна, Набережна, Парсинська, Польова, Садова, Труда, Центральна, Червона

Примітки

Посилання 
 www.panoramio.com

Населені пункти Алнаського району
Присілки Удмуртії